Vanhala ist der Familienname folgender Personen:
 Jari Vanhala (* 1965), finnischer Fußballspieler
 Keijo Vanhala (1940–2003), finnischer moderner Fünfkämpfer